Белый Камень — известняковая скала на правом берегу реки Реж в окрестностях города Реж в Свердловской области, Россия. На склонах утёса произрастает комплекс редкой скальной флоры.

В 2001 году Постановлением Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года № 41-ПП Белый Камень был объявлен геоморфологическим и ботаническим памятником природы. Этим же правовым актом охрана территории объекта возложена на Режевское лесничество. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 5,6 га. Для сохранения памятника природы необходимо контролировать рекреационную нагрузку.

Примечания

Ссылки 
 

Скалы Режевского городского округа
Памятники природы Свердловской области
Геоморфологические памятники природы
Ботанические памятники природы